В данном списке представлены фильмы американской актрисы Кэрол Ломбард (06.10.1908 — 16.01.1942).

В кино

На радио

Фильмографии актрис
Фильмографии США